Туту может означать:

Персоналии 
  — древнеегипетский чиновник, упомянутый в Амарнском архиве.
  (ок. 1660 — ок. 1717) — один из основателей государства Ашанти на территории современной Ганы.
  (род. 1950) — король Ашанти.
  (?—820) — евнух при китайском императоре .
 Туту, Джордин (род. 1983) — канадский хоккеист, двоюродный брат Хантера Туту.
 Туту, Десмонд (1931—2021) — Кейптаунский архиепископ, борец с апартеидом.
 Туту, Хантер (род. 1963) — канадский политик, двоюродный брат Джордина Туту.
 Туту, Юссеф (род. 1992) — датский футболист.
  (род. 1979) — ганский футбольный нападающий.

Прочее 
  — новозеландские растения рода Кориария.
  — деревня в Иране.
 Туту (бог) — древнеегипетский бог.
  — бог Месопотамии.
  — альбом Майлса Дейвиса.
 Туту — гавайский танец авторства последней гавайской королевы Лилиуокалани.
 Princess Tutu — манга и аниме-сериал.
 Tutu.ru — российский сервис онлайн-продажи билетов на поезда и самолёты.

См. также